Horvátország
Skradnik falu Josipdol községben, Károlyváros megyében

 Szerbia
Skradnik falu Sjenica községben, a Zlatibori körzetben